La formula molecolare C3H3NO2 può indicare:
 Cianoformiato di metile
 Acido cianoacetico
 Ossazolone

Formule molecolari